Sibai peut faire référence à : 
 Lü Sibai (1905-1973), peintre chinois.
 Sibaï, une ville de la république de Bachkirie, en Russie, dans le raïon de Baïmak.